Jerwa ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Jerwa (Frank Ludwig Jerwa; 1909–1992), polnisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Joe Jerwa (Joseph Charles Jerwa; 1907–1983), polnisch-kanadischer Eishockeyspieler